Kukk est un patronyme estonien pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1930), joueuse d'échecs estonienne
 (1899-1958), lutteur gréco-romain estonien
 (1908-1988), lutteur olympique estonien
 (1928-2017), psychologue et conservationniste estonien
 (1870-1933),  prélat luthérien estonien
 (1940-1981), chimiste et prisonnier politique estonien
 (1906-1944), haltérophile olympique estonien
 (né en 1987), homme politique estonien
Mihkel Kukk (né en 1983), athlète estonien
 (né en 1972), coureur cycliste estonien
 (né en 1971), botaniste estonien
 (né en 1937), botaniste et conservationniste estonien

Voir aussi
Kännu Kukk, liqueur estonienne

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien